Up All Night — американский телесериал.
 Up All Night — первый студийный альбом One Direction.
 Up All Night — первый студийный альбом Кипа Мура. 
 Up All Night — песня Beck.